Yonehara ist der Familienname folgender Personen:

 Mari Yonehara (1950–2006), japanische Essayistin
 Minori Yonehara (* 1995), japanische Tennisspielerin
 Shūsuke Yonehara (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yū Yonehara (* 1994), japanischer Fußballspieler